Villa Salviati bezeichnet:
 das seit dem Zweiten Weltkrieg als Villa Salviati bezeichnete Anwesen Adenauerallee 212/214 (Bonn), seit 1999 Sitz des Internationalen Paralympischen Komitees
 die Villa Salviati (Florenz), seit 2009 Sitz des Historischen Archivs der Europäischen Union
 die Villa Salviati (Fiesole)